B55 est un sigle qui peut faire référence à:

Médecine 
 Leishmaniose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 55, une route fédérale allemande reliant Juliers à Rheda-Wiedenbrück.

Signalisation
 Panneau de sortie d'une aire piétonne en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres